Tucheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tucheng (socken i Kina, Jiangsu), 
 Tucheng (socken i Kina, Sichuan), 
 Tucheng (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar